AWS:
 American Welding Society — Американское общество по сварке
 Amazon Web Services
 Akcja Wyborcza Solidarność — Избирательная Акция Солидарность
 AWS (группа) — венгерская рок-группа